Takayasu Kawai (Kanagawa, 7 maart 1977) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Takayasu Kawai speelde tussen 1995 en 2006 voor Bellmare Hiratsuka, Cerezo Osaka, Jatco FC en Sagawa Express Tokyo.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer